est le personnage principal du manga Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, il est le personnage principal de la saga avec son frère Alphonse Elric.

Caractéristiques du personnage 

Edward (Ed) et son frère cadet plus jeune d'un an Alphonse Elric (Al) sont très tôt attirés par l'alchimie. Edward déteste son père, Hohenheim, qui a abandonné sa famille. Très jeunes, Al et Ed vont fouiller dans les livres de leur père et apprendre peu à peu les bases de l'alchimie. Leur mère sera victime d'une maladie et mourra par la suite. À onze ans, après avoir pris des cours avec leur maître (Izumi Curtis), Ed et Al tentent de faire revivre leur mère grâce à la transmutation humaine, une pratique totalement  interdite et qui constitue le tabou ultime dans le domaine de l'alchimie. Celle-ci échoue. Ed y perdra sa jambe gauche, Al tout son corps. Pour sauver Al, Ed scella l'âme de ce dernier dans une armure grâce à un sceau fait avec son propre sang, mais dut encore sacrifier son bras droit pour rendre la chose possible. Depuis, les deux frères recherchent la pierre philosophale, qui leur permettrait de retrouver leurs membres perdus sans se soucier de la règle de l'échange équivalent. Les membres d'Ed ont dès lors été remplacés par des prothèses mécaniques réalisées par leur amie d'enfance, Winry Rockbell. 

Pour pouvoir réaliser ses recherches correctement, Edward se voit forcé de passer le test d'Alchimiste d'État, de le devenir et d'être un de « ces chiens à la solde des militaires » tant détestés par son maître Izumi Curtis.
Ed est un garçon très entêté, impulsif et audacieux : il est aussi agressif et se conduit parfois de façon très immature. Mais il a bon cœur et se soucie profondément de son frère Al : il semble que son seul but soit de lui restituer son corps humain, il ne pense même pas aux membres que lui-même a perdu (il est amusant de voir qu'Al pense l'inverse : il se soucie plus des membres de son frère que de son propre corps).
Un autre élément important de la personnalité d'Ed est sa très petite taille, qui le rend très susceptible et lui vaut de nombreuses mésaventures tout au long de son périple : c'est bien simple, à chaque fois que quelqu'un le dit ne serait-ce que petit, il explose littéralement de rage et réplique « Qui est-ce ce que tu traites de microbe si petit qu'une fourmi a l'air gigantesque en comparaison ? » ou quelque chose du même style. Ce trait de caractère est largement exploité par des personnages comme Roy Mustang ou Olivia Armstrong, qui ne se gênent pas de leur position hiérarchique pour énerver à dessein Ed. Un autre élément comique récurrent est que très souvent, les gens pensent que le Fullmetal Alchemist est Alphonse, puisqu'il se balade en armure, ce qui a don d'énerver Ed à peu près autant que si on lui fait une remarque sur sa taille.

Malgré cela, il jouit d'une assez grande autorité pour son jeune âge, en passant son examen d'alchimiste, il a obtenu le grade de commandant (il est donc au même niveau qu'Armstrong) ; ce qui place sous ses ordres tous les militaires jusqu'au grade de capitaine.

Ed est très doué en alchimie et à la particularité d'être capable de la pratiquer sans utiliser de cercle de transmutation, élément normalement nécessaire à toute opération alchimique. Il lui suffit à la place de joindre les mains – son maître en est aussi capable. Il en est capable car il a vu « la vérité » dans « la porte » alors qu'il perdait sa jambe et l'a revue alors qu'il « donnait » son bras pour faire revenir son frère. Dans le tome 13, le prince héritier de Xing (Ling Yao) remarque que la position des mains d'Ed ressemble à un homme priant Dieu. 

Ed n'est pas le seul capable de ce prodige, son maître, son frère et son père en sont aussi capables. Si son maître en est capable, c'est parce qu'elle a elle aussi tenté une transmutation humaine pour faire revivre son bébé mort-né. Son petit frère n'en sera pas capable au début, mais acquerra cette capacité après lui aussi un passage devant la porte. 

Les différences entre le manga et le premier anime quant au personnage d'Edward sont quasi nulles vis-à-vis de sa personnalité mais les différences d'expériences sont radicales et en changent également profondément l'intrigue.

Manga 

Pour simple exemple, Ed obtint son diplôme d'Alchimiste d'État en transmutant une lance qu'il pointa droit vers la gorge du Président King Bradley. Ce dernier para la menace à temps en tranchant la lance avec son sabre, mais fut impressionné par le jeune garçon. On apprendra plus tard, dans le Chapitre 56 L'assemblée du Lion, que la sélection des Alchimistes d'État n'est qu'un simulacre destiné à trouver les candidats au sacrifice que prépare Père.
Lors de ce même chapitre, et pour les raisons que nous venons d'évoquer, Ed décidera de quitter l'armée et de rendre sa montre en argent et son nom d'alchimiste d'état, mais Wrath le menacera de s'en prendre à Winry s'il ne reste pas dans l'armée.

Un autre point important est que, la petite taille d'Ed, sujet de moquerie et surtout élément comique du manga, devient un résultat de la transmutation humaine ratée. En effet, dans le Chapitre 45, on apprend que lors de cette transmutation les corps d'Ed et Al se sont « mélangés » et se sont « échangé » des choses : ainsi Ed a pris le temps de sommeil de Al, par exemple, et Al a pris la croissance d'Edward. Dans le tome 19, Edward utilise son âme après avoir perdu contre Kimblee, il l'utilise comme s'il utilisait une des âmes d'une pierre philosophale et ce, pour se guérir des blessures.

Mais cependant cela a raccourci son espérance de vie… et donc irrémédiablement l'espérance de vie de Alphonse (ce qui explique le rejet soudain produit au même moment.).

Animé (première version) 

Dans l'animé, deux choses sont importantes à retenir quant à l'évolution d'Ed, la première c'est qu'il a tué les homonculus Greed et Sloth, Sloth qui n'était autre que l'homonculus que lui et Al ont créé en tentant de faire revenir leur mère (alors que dans le manga, ce n'est pas leur mère qu'ils ont créé et « la chose » est tuée par Al après la transmutation).

L'autre chose, c'est le fait qu'Edward sacrifie son corps pour faire revenir celui de son frère. Une des lois fondamentales de l'alchimie est l'échange équivalent. Cette loi est étroitement liée à la vie des deux frères. Finalement, les deux frères sont séparés. On apprend alors que le monde est imparfait et que le principe de l'échange équivalent n'est pas une loi fondamentale, cependant l'homme continue à y croire parce que cette loi reste parfaitement humaine : pour avoir quelque chose dans la vie, il faut faire des efforts pour. Ed se retrouve de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire à Munich, dans un autre monde que celui où se déroule l'histoire. Dans ce monde, il ne peut pas utiliser l'alchimie. Il retrouve là-bas son père, Hohenheim le lumineux, qu'il quittera pour aller faire des recherches sur le voyage lunaire. Alphonse, de son côté, renaîtra du côté de la porte inverse à celui d'Edward avec son corps d'origine, mais sans aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis leur tentative de transmutation. Edward fait alors la promesse à Alphonse de tout faire pour le retrouver.

Dans FullMetal Alchemist: Brotherhood 
Edward est fidèle à l'Animé de la , si ce n'est son évolution continuelle. Bien qu'il semble moins lutter, on constate qu'il reste fidèle aux principes qu'Alphonse et lui s'étaient implicitement fixés, qui se retrouve notamment dans leur respect pour l'humanité. Ainsi jusqu'au bout il refusera de tuer qui que ce soit, et préfèrera trouver une autre solution, ce qui est bien plus difficile.

Ed n'a toujours pas besoin de cercle de transmutation, et est toujours un génie en Alchimie.
Dans la Fin de la saga, il récupérera son bras grâce au sacrifice de l'âme d'Al, et s'en servira pour ses dernières transmutations contre le Père de tous les Homonculus. Pour faire revenir Alphonse, il cherchera à revenir devant la Vérité, et choisira de sacrifier sa porte de la Vérité, et donc sa capacité à utiliser l'alchimie, en tant qu'échange équivalent. Puis les deux frères retourneront dans leur village d'enfance, et s'y reconstruiront pendant deux ans. Finalement, ils décideront de voyager dans le monde, chacun de leur côté : Alphonse ira à l'Est, vers Xing, et Edward en direction de l'Ouest.

Edward conservera l'automail de sa jambe gauche, et finira par fonder une famille avec Winry.

Le film 
Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa raconte la suite du premier anime. La personne qui dirige les recherches sur les voyages lunaires auxquels Edward participe n'est autre que l'alter ego de Alphonse. Il a la même apparence que celle qu'aurait eue Alphonse à cet âge (hormis qu'il a les yeux bleus et non noisette). Alphonse réussit à transmuter son âme temporairement dans une armure se trouvant de l'autre côté de la porte, où il retrouve Edward pour quelques minutes. Finalement, la porte entre les deux mondes est ouverte au même moment de chaque côté. Hohenheim se sacrifie en transmutant Envy pour que les deux frères puissent se retrouver, tandis qu'Alphonse transmute Gluttony et Wrath qui veut être transmuté pour retrouver Izumi Curtis, qu'il considère dorénavant comme sa mère. Les deux frères se retrouveront alors, mais cependant une attaque est lancée de Munich vers le monde où l'alchimie marche. Alors, Edward renvoie les ennemis par la porte et décide de repartir de l'autre côté de la porte afin de la sceller à jamais. Il laisse Alphonse en arrière afin que celui-ci scelle également la porte de l'autre côté. Il regagne donc Munich après avoir sauvé le monde de l'Alchimie et découvre avec surprise qu'Alphonse est venu avec lui, laissant à Roy Mustang le soin de sceller la porte du monde alchimique. Les deux frères se retrouvent donc de nouveau réunis dans notre monde où l'alchimie n'existe pas et leur nouvel objectif sera de retrouver une bombe nucléaire afin qu'elle ne soit jamais utilisée (l'Histoire et les images de la porte nous apprennent d'avance qu'ils échoueront).

Notes et références 

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Amputé de fiction
Cyborg de fiction
Commandant de fiction